Смоленский государственный музей-заповедник — одно из крупнейших музейных объединений России, расположенное в Смоленске. В состав музея входят 12 экспозиционных отделов в Смоленске и 5 филиалов в области.

История 
Музейное объединение складывалось на базе трёх музеев: историко-археологического, историко-этнографического и естественно-исторического. Эти музеи были созданы в разное время и представляли разные формы организации музейной деятельности: при городской думе, на основе частной коллекции и при общественной организации.

 Старейшим из музеев является историко-археологический музей, открытый в июне 1888 года в подвальном помещении здания городской думы смоленским краеведом С. П. Писаревым, ставшим его первым заведующим. Открытие музея было приурочено ко времени пребывания в Смоленске Великого князя Владимира Александровича и его супруги Великой княгини Марии Павловны. В основу коллекции первого музея легли древние строительные материалы С. П. Писарева и собрание предметов старины историка В. И. Грачёва — первого хранителя музея. По решению городской думы в 1912 году музей был передан филиалу Московского археологического института. Деятельность музея прерывалась во время Первой мировой войны и событий, связанных с революцией 1917 года. Предметы коллекции хранились в ящиках для последующей их эвакуации, которая не состоялась.
 В июне 1898 года княгиней Марией Клавдиевной Тенишевой, известной общественной деятельницей, художницей, издательницей, меценаткой и коллекционером, в её имении Талашкино был открыт музей «Скрыня» с коллекцией предметов русской старины, ставший основой для будущего музея «Русская старина». В начале XX века, когда экспозиция музея требовала расширения площадей и был получен отказ смоленского губернатора на просьбу о передаче под музей Никольской башни крепостной стены, княгиня на подаренной ей земле возвела двухэтажное здание по проекту С. В. Малютина, куда в конце 1904 года и переехала коллекция. Ввиду опасений за сохранность экспонатов музея в период первой русской революции, коллекции были вывезены в Париж, и М. К. Тенишева после организованных там в 1907 году успешных выставок, получила признание за рубежом. В 1908 году музейное собрание вернулось в Россию, а в октябре 1909 года музей «Русская старина» вновь открылся для посетителей. Понимая важность собранных коллекций для науки, Тенишева решает передать их Русскому музею с условием их постоянного нахождения в Смоленске и, получив отказ, а также не приняв предложений из Таганрога, Екатеринбурга, Нью-Йорка, Парижа, в мае 1911 года подписывает акт о передаче музея «Русская старина» Московскому археологическому институту, имевшему филиал в Смоленске. 31 августа 1912 года, во время празднования 100-летия победы в Отечественной войне 1812 года, музей посетил Николай II со своей семьёй, после чего музей стал именоваться «Историко-этнографический музей Императорского Московского Археологического института имени императора Николая II, собранный княгиней М. К. Тенишевой в г. Смоленске». В 1915 году, при приближении военных действий Первой мировой войны, музей закрыли, а его коллекцию подготовили к эвакуации, которая так и не состоялась.
 Естественно-исторический музей был основан в 1908 году учеными-естественниками Г. Л. Граве, ставшим его хранителем, Я. Я. Алексеевым и другими членами «Общества изучения Смоленской губернии», за счет даров которых, в основном, и происходило комплектование музея. Музей, не имея своего постоянного помещения, часто менял свое местонахождение, используя помещения частных заведений и домов. При этом музей оставался единственным, не прекращавшим деятельность в годы Первой мировой войны и Октябрьской революции.

В апреле-июле 1920 года все музеи были объединены в единый губернский музей под руководством губернского музейного управления. В последующие годы неоднократно происходили изменения в названии объединения и его структуре. С 1999 года — Государственное учреждение культуры — Смоленский государственный музей-заповедник; с 2011 года — Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Смоленский государственный музей-заповедник».

В 2013 году музей-заповедник присоединился к международному проекту «Русский музей: виртуальный филиал», открыв в своих отделениях — Художественной галерее и Историческом музее — информационно-образовательный класс и мультимедийный кинотеатр, как своеобразный электронный аналог коллекции Русского музея.

Коллекции 
Коллекция составлена из предметов, поступивших в конце XIX века из историко-этнографического музея княгини М. К. Тенишевой и городского историко-археологического музея, (собрания С. П. Писарева, В. И. Грачева, И. Ф. Барщевского, Г. Л. Граве, Я. Я. Алексеева). Собрание пополнялось предметами и в начале XX века.

Фонды музея насчитывают свыше 600 тысяч предметов. Фондохранилища музея расположены в 4-х зданиях. В составе фондов музея выделено 14 коллекций: археология; живопись; графика; скульптура; декоративно-прикладное искусство и этнография; ткани; естественнонаучная коллекция; оружие и воинское снаряжение; нумизматика; мебель; фотографии, документы, редкая книга; предметы, содержащие драгоценные металлы.

Филиалы

Смоленск 
 Смоленская художественная галерея
 Музей «Смоленский лён»
 Музей скульптуры С. Т. Конёнкова
 Исторический музей
 Музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны»
 Музей «В мире сказки»
 Музей «Городская кузница XVII века»
 Музей-квартира «А. Т. Твардовский в Смоленске»
 Смоленский район
 Историко-архитектурный комплекс «Теремок» и выставка в здании Храме Святого Духа, посвящённая его строительству, в Талашкино

Смоленская область 
 Музей-усадьба М. И. Глинки
 Дом-музей Н. М. Пржевальского
 Музей партизанской славы
 Дом-усадьба А. Т. Твардовского
 Дом-музей М. А. Егорова

Примечания

Ссылки 
 Сайт музея
 Смоленский государственный музей-заповедник. Музеи России

Музеи-заповедники России
Музеи Смоленской области
Музеи Смоленска
Коллекции древнеегипетского искусства
Охраняемые природные территории Смоленской области